Anton Ernstberger ist der Name folgender Personen:

* Anton Ernstberger (Historiker) (1894–1966), deutscher Historiker
 Anton Ernstberger (Bankier) (1910–1978), deutscher Bankier